Копандаро има више значења:

 Општина Копандаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Копандаро, Копандаро дел Куатро (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Копандаро, Сантијаго (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Копандаро (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику